Die Saison 1995/96 war die 51. reguläre Saison der International Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die 19 Teams jeweils 82 Spiele. In den Play-offs setzten sich die Utah Grizzlies durch und gewannen den zweiten Turner Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Orlando Solar Bears wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die San Francisco Spiders wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Denver Grizzlies wurden nach Salt Lake City, Utah, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Utah Grizzlies.
 Die San Diego Gulls wurden nach Los Angeles, Kalifornien, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Los Angeles Ice Dogs.
 Die Kalamazoo Wings änderten ihren Namen in Michigan K-Wings.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Turner-Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Individuelle Trophäen

Weblinks 
 Saison 1995/96 auf hockeydb.com (englisch)

1995/96
Eishockeysaison 1995/96